Шолуа́-Менійо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на схід від Парижа, 60 км на південний захід від Меца, 27 км на захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 272 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 713,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шолуа-Менійо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шолуа-Менійо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель